Антифашистский комитет:

 Антифашистский комитет советской молодёжи (АКСМ) — общественная организация в Советском Союзе при Совинформбюро, действовавшая, преимущественно, в сфере международных молодёжных связей с 1941 по 1956 год, начиная с которого была переименована в Комитет молодёжных организаций СССР
 Антифашистский комитет советских учёных (АКСУ) — общественная организация в Советском Союзе при Совинформбюро, действовавшая с 1941 года
 Антифашистский комитет советских женщин — общественная организация в Советском Союзе при Совинформбюро, действовавшая с 1941 года
 Антифашистский комитет Финляндии — незарегистрированная пророссийская политическая организация, действующая на территории Финляндии
 Антифашистский комитет Эстонии — эстонская общественная организация
 Всеславянский комитет — общественная организация, образованная органами НКВД в начале 1942 года при Совинформбюро
 Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) — общественная организация, образованная органами НКВД в начале 1942 года при Совинформбюро из представителей советской еврейской интеллигенции для пропагандистских целей за рубежом
 Латвийский антифашистский комитет — латвийская общественная организация.

Примечания